Liddiard ist der Familienname von:

 Dennis Liddiard (* 20. Jahrhundert), Maskenbildner beim Film
 Rebecca Liddiard (* 20. Jahrhundert), kanadische Schauspielerin